

Cinema 
 Frida Kahlo & Tina Modotti – documentario del 1983 diretto da Laura Mulvey e Peter Wollen

Musei 
 Galleria Tina Modotti – museo di Udine

Persone 
 Tina Modotti – fotografa, attivista rivoluzionaria e attrice italiana
 Mario Modotti – partigiano, operaio e antifascista italiano, Medaglia d'argento al valor militare